Aleksandar Josipović (1981-), danseur, artiste et éducateur français ;
 Anton Josipović (1961-), boxeur bosnien ;
 Ivo Josipović (1957-), homme politique croate.

Homonymie de patronyme serbe